Singer est un mot anglais qui signifie chanteur ou chanteuse.

Patronyme 
Singer est un patronyme anglais ou allemand porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :
 Adam Singer dit Raphaël Adam (1860-1940), chansonnier et auteur dramatique français 
 Andy Singer (1965-), dessinateur américain
 Bryan Singer (1965-), réalisateur américain
 Christian van Singer (1950-), personnalité politique suisse
 Christiane Singer (1943-2007), écrivaine française
 Christina Singer (1968-), joueuse de tennis allemande
 Colin Singer (1959-), avocat canadien 
 Daniel Singer (1926-2000), journaliste et essayiste d'origine polonaise
 David Singer, (1778-1846), est un industriel et philanthrope français
 Elizabeth Singer Rowe (1674-1737), poétesse anglaise
 Eric Singer (1958-), musicien batteur 
 Flore Singer (1824-1915), née Ratisbonne, salonnière française
 Fred Singer (1924-2020), physicien et professeur émérite américain
 Hal Singer (1919-2020), saxophoniste ténor américain
 Hanna Sahlfeld-Singer (1943-), femme politique suisse
 Hans Wolfgang Singer (1867-1957), historien de l'art allemand
 Heike Singer (1964- ), kayakiste est-allemande
 Helen Singer Kaplan (1929-1995), sexologue et sexothérapeute américaine
 Isaac Bashevis Singer (1904-1991), écrivain yiddish, prix Nobel de littérature
 Isaac Merritt Singer (1811-1875), inventeur et chef d'entreprise américain
 Isadore Singer (1924-2021), mathématicien américain
 Isidore Singer (1859-1939), auteur et éditeur autrichien
 Israel Singer (1942-), président du Congrès juif mondial de 2001 à 2007
 Israel Joshua Singer (1893-1944), écrivain yiddish
 J. David Singer (1925-2009), professeur américain de sciences politiques ;
 John Singer Sargent (1856-1825), peintre américain.
 Josh Singer (1972-), scénariste américain ;
  (1920-2004), psychologue américaine
 Katharina Szelinski-Singer (1918-2010), sculptrice allemande.
 Lori Singer (1957-), actrice américaine
 Ludvík Singer (1876-1931), homme politique tchèque membre du Parti juif.
 Marc Singer (1948-), acteur américain
 Maria Singer (1914-2003), actrice de cinéma et de télévision autrichienne
 Margaret Singer, (1921-2003), psychiatre et professeur en psychologie 
 Mike Singer (2000-), auteur-compositeur-interprète allemand
 Norbert Singer, ingénieur allemand ayant fait sa carrière chez Porsche 
 Paris Singer (1867-1932), descendant d'Isaac Singer, l'inventeur de la machine à coudre
  : 
 Peter Singer (1946-), philosophe australien
 Peter A. Singer (1960-), médecin canadien
 Peter W. Singer, homme politique américain
 Rolf Singer (1906-1994), mycologue allemand
 Ronnie Singer (1928-1953), guitariste de jazz américain actif dans les années 1950
 Winnaretta Singer (1865-1942), fille d'Isaac Merrit Singer et importante mécène.

Film et télévision 

 Allie Singer (Unfabulous), série télévisée américaine ;
 Wedding Singer, film réalisé par Frank Coraci, 1998 ;
 The Jazz Singer, film musical d'Alan Crosland, 1927 ;
 Singer, émission de télévision chinoise diffusée sur Hunan Télévision à partir de début 2013.

Toponymie

 Singer, un hameau à Lac-Simon (Papineau) (Québec) ;
 Singer, une census-designated place en Louisiane, aux États-Unis.

Autres 
 (10698) Singer, astéroïde
 Singer, un fabricant de machine à coudre.
 Usine Singer de Clydebank
 Singer, une marque automobile disparue du constructeur Chrysler Corporation
 Singer Vehicle Design, une société américaine qui modifie des Porsche 911

Homonymie de patronyme
Patronyme juif